Mihajlo Pupin – fisico chimico serbo
 Compensazione di Pupin o pupinizzazione – tecnica per eliminare le distorsioni nelle basse frequenze
 Valentino Pupin – pittore italiano
 Pupin – famiglia di pittori italiani